Tarar oder Tāraŕ ist ein pakistanischer und indischer Familienname. Träger des Namens sind:
 Mustansar Husain Tarar (* 1939), pakistanischer Autor
 Saira Afzal Tarar (* 1966), pakistanische Politikerin
 Rafiq Tarar (1929–2022), pakistanischer Politiker, Präsident Pakistans 1998 bis 2001